Trivoli Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Trivoli Township (Illinois)
 Trivoli Township (Kansas)